Леонид Григорьевич Граве (ноябрь 1839, Елатьма, Тамбовская губерния — 12 января 1891, Нижний Новгород) — русский поэт и переводчик;  по образованию.

Биография 
Родился в дворянской семье. В начале 1850-х годов семья переехала в Нижний Новгород, где Л. Граве провëл большую часть своей жизни.

Получил традиционное домашнее образование. Юношей изучил несколько иностранных языков, обладал обширными познаниями в области истории и литературы. В 1858 году поступил на юридический факультет Казанского университета, но через три года за участие в студенческой акции протеста был исключëн из него.

Возвратившись в Нижний Новгород, работал писцом в Нижегородской казенной палате, затем личным секретарём предводителя дворянства Нижегородского уезда декабриста И. А. Анненкова и секретарëм Нижегородской уездной земской управы. В 1873 году оставил службу в земстве. До конца жизни успешно занимался юридической практикой, был частным поверенным, и обслуживал как юрист некоторые промышленные компании Нижегородской губернии. Приобрел известность как частнопрактикующий юрист, но присяжным поверенным никогда не был.

Скончался вечером 12 января 1891 года. Средств на его похороны в это время у семьи поэта не было. Помощь оказали друзья и коллеги. Похоронен на Петропавловском кладбище (захоронение не сохранилось).

Сын — Григорий (1872—1957), известный зоолог.

Творчество 
С детских лет Граве увлекался поэзией. В 1859 году в Москве на заседании Общества любителей российской словесности с участием А. Хомякова, К. Аксакова, С. Шевырева, А. Островского и других двадцатилетний юноша зачитал своё оригинальное стихотворение «Голландские плотины» — одно из самых сильных и ярких произведений Граве, прославляющее борьбу человека с морской стихией. Присутствующие отметили «дарование, подающее надежды на дальнейшее развитие».

Стихи и переводы поэзии Граве публиковались в газетах и журналах, в частности, в «Отечественных Записках», «Деле», «Слове», «Будильнике», «Московском Листке», «Гусляре» и др.

Граве в начале своего творчества писал политические и сатирические стихи, бытовавшие в списках и в устной передаче. Максим Горький отзывался о Граве: «…Талантливый был поэт, едкий, хорошие политические стихи писал».

Для лирики поэта характерны настроения безысходности, тоски о былом, мотивы неизбежности страдания и ранней смерти — в ключе поэзии надломленного поколения 1880-х гг. Социальные темы в его творчестве, отмеченные Горьким, с годами сменяются на сугубо интимно-лирические мотивы печали, страданий, разочарований. Отсюда в поэзии Граве возникают мрачные, пессимистические образы, ноты уныния: «Льется печальная песня земли», «Конец всему — за мною мрак лежит» и т. п.

Автор слов популярного романса «Ночь светла. Над рекой ярко блещет луна…», авторство которого приписано другому лицу.

После 1884 г. — сотрудник ярмарочного листка «Нижегородская почта», издаваемого в период проведения ярмарки, печатал стихи и песни в духе городской романсной лирики («Прошла любовь — увяли розы», «Ты веришь в жизнь, но в мире все лукаво» и т. п.).

Занимался переводами с итальянского, в частности, Джакомо Леопарди.

Через год после смерти поэта вышел его сборник «Стихотворения» (М., 1892).

Примечания

Литература 
 
 Морозова И. Л. Г. Граве // Писатели-нижегородцы: забытые имена. — Горький, 1960. — С. 37-60.
 Русские писатели. 1800—1917: биографический словарь. — М., 1992. — Т. 2: Г-К. — С. 7.

Русские поэты
Похороненные на Петропавловском кладбище (парк им. Кулибина)‎